Vigneron peut faire référence à 
 Vigneron, personne qui cultive la vigne pour produire du raisin qu'elle transforme en vin pour sa consommation ou/et pour le vendre;

 Alain Vigneron (1954-), ancien coureur cycliste français,
 Domitille Vigneron (née en 1975), musicienne et chanteuse française,
 Edouard Vigneron (1896-1972), chef du service des étrangers de la police de Nancy, avec ses adjoints, est responsable du sauvetage de Juifs à Nancy lors de la Rafle manquée de Nancy. Il est un des Justes parmi les nations.
 Gaëtan Vigneron (1961-), journaliste et commentateur sportif belge.
 Grégoire Vigneron, acteur et scénariste français,
 Louis Vigneron (1827-1871), maître d'armes et entraîneur de boxe française,
 Luc Vigneron (1954-), ingénieur et chef d'entreprise français,
 Pascal Vigneron (1963-), musicien français,
 Perrine Vigneron, fillette de 7 ans assassinée en 1987
 Pierre-Roch Vigneron (1789-1872), un graveur et un peintre français

Roger Vigneron (1910-1973), athlète français
Roger Vigneron (1937-2002), juriste belge
 Thierry Vigneron (1960-), perchiste français,
 Valentin Vigneron (1908-1973), architecte clermontois,
 Véronique Vigneron, judokate française,
 Yves Massard (Yves Louis Paul Marie Vigneron, 1923-1996), acteur français.

Autres 
 le PM Vigneron M2, pistolet mitrailleur réglementaire dans l’Armée belge de 1953 à 1989 environ.
 la société française H. Vigneron, fabricant de bicyclettes et de machines à coudre.